Руф (Rufus) е име на:

 Публий Пинарий Мамерцин Руф, консул на ранната Римска република 489 пр.н.е.
 Луций Пинарий Мамерцин Руф, консул 472 пр.н.е., изработва закона lex Pinaria
 Марк Помпоний Руф, консулски военен трибун 399 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Руф, консулски военен трибун през 388, 384 и 383 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Камерин Руф, консул 345 пр.н.е.
 Гней Октавий Руф, квестор 230 пр.н.е.; прапрапрадядо на по-късния император Август.
 Марк Минуций Руф, консул 221 пр.н.е.
 Квинт Минуций Руф, консул 197 пр.н.е.
 Тит Аний Луск Руф, консул 128 пр.н.е.
 Марк Минуций Руф, консул 110 пр.н.е.
 Публий Рутилий Руф, оратор, историк, консул 105 пр.н.е.
 Квинт Помпей Руф, консул 88 пр.н.е.
 Публий Сулпиций Руф, оратор, народен трибун 88 пр.н.е.
 Марк Валерий Месала Руф, консул 53 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Руф, оратор, юрист, консул 51 пр.н.е.
 Квинт Помпей Руф, баща на Помпея (втората съпруга на Юлий Цезар) и на Квинт Помпей Руф, народен трибун 52 пр.н.е.
 Квинт Помпей Руф, народен трибун 52 пр.н.е.
 Марк Целий Руф, оратор, претор 48 пр.н.е. и помага на Гай Юлий Цезар
 Квинт Салвидиен Руф († 40 пр.н.е.), римски военачалник, един от най-близките съветници на Октавиан
 Луций Плиний Руф, легат и пропретор на Секст Помпей
 Луций Варий Руф (74 – 14 пр.н.е.), поет, издава „Енеида“ по указание на Октавиан Август
 Луций Тарий Руф, суфектконсул 16 пр.н.е.
 Гай Валгий Руф, поет, суфектконсул 12 пр.н.е.
 Луций Пасиен Руф, консул 4 пр.н.е.
 Гай Целий Руф, суфектконсул 4 пр.н.е.
 Гай Вибий Руф, суфектконсул 16 г.; баща на Гай Вибий Руфин
 Гай Цецилий Руф, консул 17 г.
 Гай Салустий Крисп Пасиен, суфектконсул 27 г., консул 44 г.
 Гай Ветий Руф, суфектконсул 36 г.
 Публий Суилий Руф, суфектконсул между 41 и 45 г., обвинител по времето на император Клавдий
 Квинт Курций Руф, суфектконсул 43 г.
 Марк Антоний Руф, суфектконсул 45 г.
 Луций Салвидиен Руф Салвиан, суфектконсул 52 г.
 Луций Вергиний Руф, консул 63, 69 и 97 г.
 Луций Юлий Руф, консул 67 г.
 Квинт Петилий Цериалис Цезий Руф, консул 70 г., суфектконсул 74 г., зет на император Веспасиан
 Гай Марий Марцел Октавий Публий Клувий Руф, суфектконсул 80 г.
 Марк Меций Руф, суфектконсул 81 г.
 Квинт Петилий Руф, консул 83 г.
 Луций Миниций Руф, консул 88 г., понтифекс 95 г.
 Квинт Акцей Руф, суфектконсул 90 г.
 Квинт Помпоний Руф, суфектконсул 95 г., легат avgusti на провинция Долна Мизия 99 г.
 Квинт Курций Руф, римски историк през 1 век сл.н.e., пише историята на Александър Велики
 Гай Помпоний Руф Ацилий Туск Целий Спарс, суфектконсул 98 г.
 Тит Помпоний Мамилиан Руф Антистиан Фунизулан Ветониан, суфектконсул 100 г.
 Публий Калпурний Мацер Кавлий Руф, суфектконсул 103 г., легат Augusti на провинция Долна Мизия 110 – 112 г.
 Луций Ацилий Руф, суфектконсул 107 г.
 Тит Семпроний Руф, суфектконсул 113 г.
 Луций Хедий Руф Лолиан Авит, суфектконсул 114 г.
 Луций Целий Руф, суфектконсул 119 г.
 Квинт Помпоний Руф Марцел, суфектконсул 121 г.
 Тит Атилий Руф Тициан, консул 127 г.
 Квинт Тиней Руф, суфектконсул 127 г.
 Марк Юний Метий Руф, суфектконсул 128 г.
 Публий Калпурний Атилиан Атик Руф, консул 135 г.
 Луций Хедий Руф Лолиан Авит, консул 144 г.
 Гай Викрий Руф, суфектконсул 145 г.
 Гай Фадий Руф, суфектконсул 145 г.
 Марк Фонтей Фронтиниан Луций Стертиний Руф, суфектконсул 162 г.
 Децим Велий Руф Юлиан, консул 178 г.
 Квинт Тиней Руф, консул 182 г.
 Луций Новий Руф, суфектконсул 186 г.
 Квинт Хедий Руф Лолиан Гентиан, суфектконсул 186 г.
 Тиберий Флавий Новий Руф, управител на Долна Мизия 218 – 219/220 г.
 Марк Фулвий Руф Йотапиан, римски узурпатор 248/249 г. в Сирия по времето на Филип I Араб
 Флавий Руф, консул 457 г.
 Флавий Руф, консул 492 г.

Вижте също 
 Руфини, патрициански клон на фамилията Корнелии през 4 век пр.н.е.
 Руфин, когномен
 Руфий